Certificat d'aptitude (CA), un diplôme national en France permettant d'enseigner dans les disciplines de la musique, de la danse et du théâtre ;

Voir aussi 
 Certificat médical d'aptitude ;
 Certificat d'aptitude professionnelle ;
 .